UUG, sigle composé des deux lettres U et G, peut faire référence à :

UUG est un codon, qui signifie :
 leucine, selon le code génétique,